Хеве́ши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Хевеши, Дьёрдь де (1885—1966) — венгерский химик, лауреат Нобелевской премии.
 Хевеши, Иштван (1931—2018) — венгерский ватерполист.
 Хевеши, Людвиг (1843—1910) — австро-венгерский литератор и художественный критик.
 Хевеши, Мария Акошевна (1928—2005) — советский и российский философ.